What's Up with That () — тридцать восьмой сингл американской блюз-рок-группы ZZ Top,   сингл альбома Rhythmeen, добрался до 5 места в Hot Mainstream Rock Tracks.

О песне 

Сингл записан в 1996 году в середине записи альбома Rhythmeen, на котором группа совершила очередную попытку вернуться к блюзу, и записала альбом исключительно в формате трио, без использования синтезаторов. Партию гармоники в песне исполнил Джеймс Харман.

Многие обозреватели находят в песне отсылки к песне «Respect Yourself» группы The Staple Singers: «каталогизирующий жизненные передряги проникновенный грув, позаимствованный в Respect Yourself группы Staples Singers, вплоть до „на-на-на“ в припеве» . Также многие обозреватели сходятся в том, что это лучшая или одна из лучших песен на альбоме: «непринуждённый весёлый фузз»  «лучшая песня лёгкая What’s Up with That с гармоникой и небрежным гитарным соло» 

Билли Гиббонс сказал про песню, что это «наша личная дань тем великим R&B музыкантам и их фирменным способам, которые повлияли на такое большое количество исполнителей, что пришли после них»

Сингл был выпущен в нескольких вариантах. Основной CD-релиз содержал вместе с собственно полноформатной песней её укороченную радио-версию, кавер-версию песни Stop Breakin' Down Blues Роберта Джонсона, записанную в ходе вживую в ходе Continental Safari Tour 1996 года и концертную версию песни ZZ Top Nasty Dogs And Funky Kings с альбома 1975 года Fandango!. Также сингл был выпущен на 7"-виниле (радио-версия и Nasty Dogs And Funky Kings) и двух вариантах промо-CD, первый с одной радио-версией, второй содержал три версии песни: радио-, рок- и оригинальную альбомную версию.

Участники записи  
 Билли Гиббонс — гитара 
 Дасти Хилл — вокал, бас-гитара
 Фрэнк Бирд — ударные, перкуссия

Примечания 

Синглы 1996 года
Синглы ZZ Top